Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 218001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 grudnia 2001 do 4 maja 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

218001-218100

218101-218200

218201-218300

218301-218400

218401-218500

218501-218600

218601-218700

218701-218800

218801-218900

218901-219000

Przypisy 

Lista planetoid 218001-219000